Pleuron fou una ciutat d'Etòlia a la plana entre el riu Aquelos i el riu Evenos, a l'oest de Calidon, i al peu de les muntanyes Cúrion (Curium) de les que suposadament derivaven el seu nom els curetes.

Fou juntament amb Calidon la principal ciutat d'Etòlia durant els temps heroics. Pleuron (segons Estrabó es va dir abans Curetis) fou originalment una ciutat dels curetes que van tenir freqüents guerres amb els etolis i amb la veïna Calidon. La ciutat va ser poblada per etolis que van expulsar els curetes. El seu nom derivaria de Pleuron, fill d'Etol.

La ciutat va estar habitada fins al temps e Demetri II de Macedònia (239-229 aC) en què els seus atacs van obligar els habitants a emigrar i fundar una nova ciutat que fou coneguda com a Pleuron Nova i llavors l'antiga ciutat fou coneguda com a Pleuron Vella.

Referències 

Ciutats d'Etòlia